Леонид Васильевич Ясинский (1921, город Казатин, теперь Винницкой области — ?) — советский партийный деятель, 1-й секретарь Черниговского промышленного обкома КПУ, секретарь Черниговского обкома КПУ. Депутат Верховного Совета УССР 6-го созыва.

Биография 
Участник Великой Отечественной войны.

Образование высшее. Член ВКП(б) с 1948 года.

До января 1963 года — заведующий промышленно-транспортного отдела Черниговского областного комитета КПУ.

В январе 1963 — декабре 1964 г. — 1-й секретарь Черниговского промышленного областного комитета КПУ.

В декабре 1964 — после 1981 г. — секретарь Черниговского областного комитета КПУ по промышленности.

Награды 
 орден Отечественной войны 2-й степени (6.11.1985);
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета УССР (1971);
 медали.

Источники 
 Ясинский Леонид Васильевич // Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза (1898—1991).
 ГАРФ Р7523 105 151 « Указ Президиума Верховного Совета СССР, принятый 25 августа 1971 года, и материалы к нему /к протоколу № 14/ № 2074-VIII. Том 6»

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 6-го созыва
Первые секретари Черниговского обкома КП Украины